Matthew, även skrivet Mathew, är den engelska formen av Nya testamentets Matteus. Det används främst som förnamn för män men förekommer också som efternamn. Som efternamn är formen Matthews med betydelsen son eller dotter till Matthew betydligt vanligare.

Personer med efternamnet Mathew eller Matthew
 Arnold Mathew (1852–1919), brittisk gammalkatolsk biskop
 Catriona Matthew (född 1969), skotsk golfspelare
 Simon Mathew (född 1984), dansk sångare
 Theobald Mathew (1790–1856), irländsk nykterhetspredikant
 William Diller Matthew (1871–1930), kanadensisk-amerikansk paleontolog

Personer med förnamnet  Mathew eller Matthew  (urval)
 Matthew Arnold (1822–1888), brittisk poet och professor i poesi
 Matthew Ashford(född 1960), amerikansk skådespelare

 Mathew Barzal (född 1997), kanadensisk ishockeyspelare
 Mathew Beard (1870–1985), amerikansk åldersrekordhållare
 Mathew Belcher (född 1982), australisk seglare
 Matthew Bellamy (född 1978), engelsk musiker
 Mathew Brady (1822–1896), amerikansk krigsfotograf
 Matthew Broderick (född 1962), amerikansk skådespelare
 Matthew Davis (född 1978), amerikansk skådespelare
 Mathew Dumba (född 1994), kanadensisk ishockeyspelare
 Matthew Fox (född 1966), amerikansk skådespelare
 Matthew Fox (präst) (född 1940), amerikansk katolsk, senare episkopal präst och teolog
 Matthew Goode (född 1978), brittisk skådespelare
 Matthew Gray Gubler (född 1980), amerikansk skådespelare
 Matthew Laborteaux (född 1966),
 Mathew Leckie (född 1991), australisk fotbollsspelare
 Matthew Lewis (född 1989), brittisk skådespelare
 Matthew Lewis (författare) (1775–1818), engelsk romanförfattare

 Matthew Macfadyen (född 1974), brittisk skådespelare
 Matthew McConaughey (född 1969), amerikansk skådespelare och producent
 Matthew McGrory (1973–2005), amerikansk storväxt skådespelare
 Matthew Morrison (född 1978), amerikansk skådespelare och sångare

 Matthew Perry (skådespelare) (född 1969), amerikansk-kanadensisk skådespelare
 Matthew C. Perry (1794–1858), amerikansk sjöofficer
 Matthew Pritchard (född 1973), walesisk skateboardåkare

 Mathew Quinn (född 1976), sydafrikansk kortdistanslöpare

 Matthew Rhys (född 1974), walesisk skådespelare
 Mathew Ryan (född 1992), australisk fotbollsmålvakt

 Matthew Shepard (1976–1998), amerikansk homosexuell student och mordoffer
 Matthew Tuck (född 1980), walesisk musiker och sångare

Se även
 Mount Mathew – berg i Antarktis och Australien

Efternamnsförgreningssidor
Mansnamn
Engelska förnamn
Engelska efternamn